Dans la mythologie grecque : (Antiope ou Antiopé)
 Antiope fille de Nyctée et de Polyxo, mère d'Amphion et de Zéthos par Zeus
 Antiope fille de Bélos et d'Anchinoé
 Antiope fille d'Arès et d'Otréré, reine Amazone, mère d'Hippolyte par Thésée,
 Antiope épouse de Laocoon
 Antiope fille de d'Œnée et d'Althée
 Antiope fille d'Éole et d'Énarété, maîtresse de Poséidon.
 Antiope nymphe asopide, fille d'Asopos et de Métope
 Antiope fille de Thespios et de Mégamède, mère d'Alopios par  Héraclès

 Antiope est une tragédie grecque perdue d'Euripide.
 En astronomie, (90) Antiope est un astéroïde binaire.
 Antiope est une norme française de transmission de pages d'information par la télévision, précurseur du Télétexte.
 L'Antiope (Q160) était un sous-marin de la marine nationale française, de la classe Diane (1926).